The Boys steht für:
 The Boys (Comic), Comicserie von Garth Ennis (2006–2012)

Filme und Fernsehserien:
 The Boys (1962), britischer Spielfilm von Sidney J. Furie (1962)
 The Boys, Originaltitel von Wahre Freunde, US-amerikanischer Fernsehfilm von Glenn Jordan (1991)
 The Boys (1998), australischer Spielfilm von Rowan Woods (1998)
 The Boys: The Sherman Brothers′ Story, US-amerikanischer Dokumentarfilm von Gregory V. Sherman und Jeff Sherman (2009)
 The Boys (Fernsehserie, 1993), US-amerikanische Fernsehserie (1993)
 The Boys (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie, Adaption der gleichnamigen Comicserie (seit 2019)

Musikalben:
 The Boys (Girls’-Generation-Album), Album von Girls’ Generation (2011)
 The Boys (The-Boys-Album), Album der Band The Boys (1977)

Musikgruppen:
 The Boys (Band), britische Punkrock-Musikgruppe
 The Boys, früherer Name von Suns of Light, US-amerikanische R&B-Musikgruppe
 The Boys, früherer Name von The Action, britische Pop-Musikgruppe

Siehe auch:
 The Boy, Begriffsklärung
 The Boyz, deutsche Boygroup
 The Boyz (südkoreanische Band)